Yali – lud papuaski
 yali – język papuaski
 Yalı – rezydencja w Turcji
 Yali – miejscowość i gmina w Kolumbii, w departamencie Antioquia